Onder de zode verstaat men in de vegetatiekunde de kruidlaag met de bijbehorende wortellaag van een gewoonlijk korte of een grazige, niet moerassige vegetatie.

Planten worden 'zodenvormend' genoemd, als deze zich vegetatief vermeerderen door (korte) wortelstokken. Bij zeer korte wortelstokken worden pollen gevormd.

Anders dan bij een graszode, gaat het niet om de in de tuinbouw gebruikte delen van een grasmat met gekozen soorten, maar om een stuk van een vegetatie met een spontane soortensamenstelling.

Vegetatiekunde